Charles Tupper – politico canadese
 Jack Tupper Daniels – ex pentatleta statunitense
 James Tupper – attore canadese
 Raimundo Tupper – calciatore cileno